The Beach (deutsch Der Strand) steht für:

 The Beach, Film von Danny Boyle aus dem Jahr 2000
 The Beach, Originaltitel von Der Strand, Roman von Alex Garland aus dem Jahr 1996
 The Beach, Bezeichnung für die California State University, Long Beach